Gabelsbach steht für:

 Gabelsbach, deutscher Name (1939–1945) des Ortes Mikorzyn in der Gmina Kępno, Powiat Kępno, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Gabelsbach (Queidersbach), rechter Zufluss des Queidersbachs (zur Moosalb) am Weiherhof von Linden, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Gabelbach